Municipio de Río Blanco kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Río Blanco (kommun i Guatemala), Departamento de San Marcos,

Nicaragua 

 Municipio de Río Blanco (kommun i Nicaragua), Matagalpa,